Завидз — многозначный термин.

 Завидз — сельская гмина (уезд) в Польше,Серпецкий повят, Мазовецкое воеводство.
 Завидз — административный центр этой гмины.